Luciano Nunes Santos (1946), político brasileiro;
Luciano Xavier Santos (1734–1808), compositor português.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos